1991 steht für:
 1991, Jahr im 20. Jahrhundert
 1991 v. Chr., Jahr im 20. Jahrhundert vor Christus
 1991 (EP), Extended Play der US-amerikanischen Rapperin Azealia Banks